FTD ist eine Abkürzung für:

 Field Test Display, Mobiltelefon-Anwendung von Nokia für die Anzeige von technischen Informationen über Mobilfunknetz und Endgerät
 Financial Times Deutschland, bis Dezember 2012 eine börsentäglich erscheinende Wirtschaftszeitung, dann eingestellt.
 Florists' Transworld Delivery, ein börsennotiertes US-amerikanisches Unternehmen, siehe Fleurop
 Frontotemporale Demenz, eine neurodegenerative Erkrankung
 Cerebrale Folattransportdefizienz, eine seltene Erkrankung durch genetisch bedingten Folsäure-Mangel im Gehirn 
 FTD Fahrzeugtechnik Bahnen Dessau, ein mittelständisches Unternehmen im Schienenfahrzeugbau
 Failure to Deliver, ein Begriff aus der Finanzwirtschaft
 Funktionales Technisches Design, Entwurfsgrundlage für die technische Planung

FTD